Pirisensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pirisensaari (ö i Norra Savolax), Nordöstra Savolax, 
 Pirisensaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar